Пылающие скалы () — одно из названий Баянзага, горной гряды пустыни Гоби в Монголии.
 «Пылающие скалы» (1984) — роман писателя-фантаста Еремея Парнова.